De Eest (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen
 De Eest (borg)